Světová skupina byla nejvyšší úrovní Davisova poháru, z níž vzešel celkový vítěz soutěže. Účastníci čtvrtfinále měli zaručenou účast v nadcházejícím ročníku. Týmy, které prohrály v 1. kole, podstoupily baráž o udržení v nejvyšší soutěži.

Účastníci 

Nasazené týmy:

Pavouk 
Losování pavouka pro Světovou skupinu 2011 proběhlo v Bruselu v září 2010.

První kolo

Srbsko vs. Indie

Švédsko vs. Rusko

Česko vs. Kazachstán

Argentina vs. Rumunsko

Chile vs. Spojené státy americké

Belgie vs. Španělsko

Chorvatsko vs. Německo

Rakousko vs. Francie

Čtvrtfinále

Srbsko vs. Švédsko

Kazachstán vs. Argentina

Spojené státy americké vs. Španělsko

Německo vs. Francie

Semifinále

Srbsko vs. Argentina

Španělsko vs. Francie

Finále

Španělsko vs. Argentina

Reference 

světová skupina